ZIK steht für:
 Zentrale Wahlkommission der Russischen Föderation
 Zentralinstitut für Krebsforschung (Akademieinstitut)
 Zentren für Innovationskompetenz des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Zik ist der Spitzname folgender Personen:
 Heinz-Walter Friedriszik (1953–2016), Kölner Fotograf 
 Nnamdi Azikiwe (1904–1996), nigerianischer Politiker

zik steht für:
 Zimakani (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Zick

Abkürzung